Упинское староство:
 Упинское староство (Шилальский район) — одно из 14 староств Шилальского района, Таурагского уезда Литвы; административный центр — местечко Упина.
 Упинское староство (Тельшяйский район) — одно из 11 староств Тельшяйского района, Тельшяйского уезда Литвы; административный центр — деревня Упина.

См. также 
 Упинское сельское поселение